Монаш:
 Монаш () — район Австралийской столичной территории.
 Монаш, Джон (, 1865—1931) — австралийский инженер-строитель и военачальник.

См. также 
 Монаша, Мария Антоновна
 
 Абрамов, Монаше Мишаилович
 Университет Монаша